Onderdistrict in Indonesië
 Mayangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mayangan (Wiradesa), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Mayangan (Gumuk Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Mayangan (Jogo Roto), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Mayangan (Mayangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Mayangan (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Mayangan (Legonkulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java